Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1989 — сорок девятый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 14 ноября по 10 декабря в Волжском.

В финале — 18 участниц, в том числе персонально приглашённые и призёры полуфиналов 49-го чемпионата страны: 
 Барнаул (Л. Семёнова, Н. Ситникова, Е. Харькова); 
 Павлодар (А. Софиева, Ф. Ускова, М. Шереметьева); 
 Паневежис (З. Лельчук-Попова, С. Матвеева, Г. Сахатова); 
 Ставрополь (В. Козловская, Н. Уманская, А. Шафранска). 

Позднее в финал были допущены также Ф. Велиханлы, Р. Домкуте и М. Непеина, занявшие в полуфинале 4-е места.

До 8-го тура лидировала Ситникова, с 8-го по 15-й — Софиева, с которой периодически конкурировали Лельчук-Попова, Н. Челушкина, К. Кахиани, Семёнова. За 2 тура до конца соревнования по 9½ очков набрали Ситникова, Софиева и Челушкина. Выиграв две оставшиеся партии, чемпионкой страны впервые стала Челушкина — 11½ очков (наибольшее число побед — 11). Последующие места заняли Софиева — 11 очков; 3—5 — Ю. Дёмина (принужденно 3-е место по дополнительным показателям), Л. Семёнова и К. Кахиани по 10½ очков.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы в СССР», Номер 3, март 1990 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1989 год в шахматах
Спорт в Волжском
Спорт в России в 1989 году
Ноябрь 1989 года
Декабрь 1989 года
Чемпионаты СССР в 1989 году
Спортивные соревнования в Волгоградской области